Фајф има више значења:
 Фајф (грофовија),
 Фајф (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Фајф (Вашингтон), град у америчкој савезној држави Вашингтон